Сама жизнь:
 «Сама жизнь» () — американская комедийная драма Ричарда Лонкрейна 2014 года с Дайан Китон и Морганом Фрименом в главных ролях.
 «Сама жизнь» () — американская мелодрама Дэна Фогельмана 2018 года с Оскаром Айзеком и Оливией Уайлд в главных ролях.